Corimelaena är ett släkte av insekter. Corimelaena ingår i familjen glansskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansskinnbaggar
Corimelaena